Benedetto Di Virgilio – poeta italiano
 Domenico Di Virgilio – politico e medico italiano
 Felice Virgilio di Virgilio – francescano, storico, restauratore e insegnante italiano